Наташа Бофилиу () e гръцка поп изпълнителка.

Дискография 
 2005: Εκατό μικρές ανάσες
 2008: Μέχρι το τέλος
 2010: Εισιτήρια διπλά
 2012: Οι μέρες του φωτός
 2016: Βαβέλ

Родени в Атина
Гръцки певици
Поп певци